Het ATP-toernooi van Tokio 2010 (met de officiële naam Rakuten Japan Open Tennis Championships 2010) werd van 4 tot en met 10 oktober 2010 gehouden in de Japanse hoofdstad Tokio. Er werd gespeeld op de hardcourtbuitenbanen van het Ariake Colosseum.

Het toernooi van 2010 trok 80.131 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

2010
Tokio